Thuróczi-krónika
 Kézai Simon Mester Magyar Krónikája
Folyóiratok
 Magyar krónika (1991–) budapesti folyóirat
 Magyar Krónika (1998–) kanadai folyóirat
 Magyar Krónika (2014–) budapesti magazin, kulturális havilap